Bickerton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Bickerton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bickerton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Bickerton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Bickerton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)